Сезона Формуле 1 2017. године је била 68. сезона Светског шампионата Формуле 1, првенства за возила Формуле 1 које организује ФИА, као највишу класу тркачких аутомобила. Возачи и тимови су се такмичили за шампиона Формуле 1 и шампиона формуле 1 у конкуренцији конструктора. 
Откако је актуелни шампион Нико Розберг најавио одлазак из Формуле 1 у Децембру 2016, сезона . је прва после . где се актуелни шампион није такмичио. Мерцедес је почео сезону као тим који брани титулу најбољег конструктора из сезоне . тако што су освојили трећу узастопну титулу на Великој награди Јапана 2016. године. Ленс Строл освајањем 3. места на Великој награди Азербејџана постаје најмлађи возач на победничком постољу у историји Формуле 1.
На Великој награди Италије Луис Хамилтон осваја 69. пол позицију и постаје рекордер Формуле 1. Након Велике награде САД Мерцедес је освојио 4. узастопну титулу у конкуренцији конструктора. После Велике награде Мексика, Луис Хамилтон осваја своју 4. титулу шампиона Формуле 1.

Тимови и возачи 

Следећи тимови и возачи имају уговор за сезону 2017. Светског шампионата Формуле 1:

Листа трка 
Следећих 20 трка је под уговором за 2017.

Пласмани 
Бодови се додељују возачима који освоје првих 10 места и то на следећи начин:

Пласман возача

Пласман конструктора

Легенда

Промене

Технички прописи 
 Технички прописи су промењени како би болиди постизали боља времена него генерација возила  (на болидима су знатно шири пнеуматици).

 подебљано нови рекорд стазе
 За ову сезону уведена су ограничења у погледу димензија, тежине и сваке засебне компоненте погонске јединице.
 Цена погонске јединице биће снижена са 1 милион евра у 2017. на још веће снижење 2018.

Спортски прописи 
 Снабдевач погонским јединицама имаће "обавезу да снабдева", значи да неће бити снабдевања било ког тима без споразума. Правило је донесено због нарушавања односа Ред бул рејсинга, развојног тима Скудерија Торо Росо и снабдевача погонским јединицама Реноа на крају сезоне  који је оставио оба тима у неизвесности док није постигнут споразум.

Референце

Спољашње везе 

 званична страница
 ФИА

2017
Спорт у 2017.